Aleksandr Golovin kan syfta på bland andra:

* Aleksandr Golovin (1863–1930), rysk konstnär och teaterdekoratör
 Aleksandr Golovin (född 1996), rysk fotbollsspelare
 Aleksandr Golovin (född 1983), rysk ishockeyspelare